Daniel Ruiz Mulas (21 de marzo de 1982 en Madrid) es un jugador español de fútbol americano que juega actualmente en Las Rozas Black Demons (Las Rozas de Madrid), equipo que compite en la Liga Nacional de Fútbol Americano 2 (LNFA2). Juega en la posición de linebacker (LB) con el dorsal número 51.

Clubes

Enlaces externos 

Entrevista sobre la final LNFA 2008

Deportistas de la Comunidad de Madrid
Jugadores de fútbol americano de España
Jugadores de fútbol americano de Las Rozas Black Demons
Jugadores de fútbol americano de Osos de Madrid
Nacidos en Madrid